Spojení písmen M a M může mít různé významy:

MM 
 MM – kód ISO 3166-2 pro Myanmar
 AL-MM – kód ISO 3166-2 pro okres Malësi e Madhe
 AZ-MM – bývalý kód ISO 3166-2 pro Nachičevan
 MM – řada jabloňových podnoží vyšlechtěných ve výzkumné stanici v East Malling v Anglii, „MM 101“ až „MM 115“
 zkratka pro Mitsubishi Motors
 římskými číslicemi 2 000
 Muškát moravský – odrůda vinné révy (označovaná také MOPR)
 zkratka hudební skupiny Marilyn Manson
 močový měchýř

M. M. 
 zkratka „Mälzelův metronom“ – počet rázů za minutu, viz též beats per minute (BPM)

Mm 
 megametr – prakticky nepoužívaná násobná jednotka, 1 Mm = 1 000 000 m = 1 000 km

m. m. 
 zkratka „minulého měsíce“

mM 
 milimolární koncentrace, 1 mM = 0,001 mol·dm−3

mm 
 milimetr – tisícina metru v SI
 Milimetr (srážková míra)
 matchmaking (dohazování)

.mm 
 .mm – internetová doména nejvyššího řádu pro Myanmar

Externí odkazy 
 

Zkratky